El término tejón es el nombre para varias especies de mamíferos mustélidos, corpulentos y de patas cortas, que habitan América y Eurasia. Puede referirse:

 a la subfamilia Melinae, los tejones del Viejo Mundo, de los cuales el más común y extendido es el tejón europeo o tasugo (Meles meles);
 a la subfamilia monotípica Mellivorinae, en la que se clasifica al tejón melero (Mellivora capensis), nativo de África y de la India;
 a la subfamilia Taxidinae, cuya única especie supérstite es el tejón americano o tlalcoyote (Taxidea taxus).

Nombres vernáculos de mamíferos